Utslagsspelet i Världsmästerskapet i fotboll 1990 pågick från 23 juni till 8 juli 1990.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kamerun mot Colombia

Tjeckoslovakien mot Costa Rica

Brasilien mot Argentina

Västtyskland mot Nederländerna

Irland mot Rumänien

Italien mot Uruguay

Spanien mot Jugoslavien

England mot Belgien

Kvartsfinaler

Jugoslavien mot Argentina

Italien mot Irland

Västtyskland mot Tjeckoslovakien

England mot Kamerun

Semifinaler

Italien mot Argentina

Västtyskland mot England

Match om tredjepris

Final

Referenser

Externa länkar 
 www.fifa.com/worldcup/archive/edition=76

utslagsspel